Blackstar steht für:

 Blackstar (Album), Album von David Bowie
 Blackstar (Band), britische Band
 Blackstar (Fernsehserie), amerikanische Zeichentrickserie
 Blackstar Amplification, britischer Hersteller von Musikelektronik

Black Star steht für:

 Black Star (Bildagentur), US-amerikanische Bildagentur
 Black Star (Band), US-amerikanisches Hip-Hop-Duo
 Black Star (Avril-Lavigne-Lied), Song von Avril Lavigne
 Black Star (Elvis-Presley-Lied), Song von Elvis Presley

Siehe auch:
 Black Star Line
 Black Star Square